Даниил Шужгорский — чудотворец, преподобный Русской православной церкви, живший в конце ХVІ века; основатель Даниилова Шужгорского Спасо-Преображенского монастыря.

Даниил родился в городе Москве. В монашество постригся в Корнилиево-Комельском монастыре и жил там некоторое время.

Оставив монастырь, Даниил Шужгорский удалился в пустынное место и на горе Шужгоре Белозерского уезда Новгородской губернии основал Спасо-Преображенский монастырь, известный сейчас как Даниилов Шужгорский Спасо-Преображенский монастырь.

Других сведений о жизни преподобного Даниила почти не сохранилось; известно только, что скончался он в конце XVI века. Мощи его почивают под спудом в Преображенской церкви бывшего монастыря.

Память его празднуется 21 сентября и в неделю Всех Святых (3-я неделя по Пятидесятнице).

Примечания

Литература 
 Зверинский. «Материалы для исследования монастырей», том II, , 1890.
 «Новгородский месяцеслов», 1882 г., стр. 93.

  

Преподобные Русской Церкви
Чудотворцы
Собор Новгородских святых
Персоналии:Корнилиево-Комельский монастырь